Lumban Pea (Habinsaran), een plaats in Indonesië
Lumban Pea (Balige), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing